SLFF är en förkortning som används i flera sammanhang:

 Svensk lokförarförening
 Sveriges Läromedelsförfattares Förbund